Atom — общее название двух связанных веб-технологий: формата для описания ресурсов на веб-сайтах и протокола для их публикации.

Формат синдикации 
Формат синдикации Atom основан на XML и позволяет описывать наборы веб-ресурсов — например, новостные ленты, анонсы статей в блоге и тому подобное. Он решает те же задачи, что RSS, но возник позже и учёл многие его недостатки. Формат описан в RFC 4287 и сейчас активно поддерживается компанией Google во многих её проектах.

Протокол публикации 
Протокол публикации Atom (также AtomPub, от ) основан на HTTP и позволяет создавать, изменять и удалять ресурсы, собранные в коллекции на веб-сайте (примером коллекции может служить блог). Содержимое коллекций описывается в формате Atom, а для управления им используются стандартные методы HTTP. Протокол описан в RFC 5023.

Пример ленты в формате Atom 

Пример ленты последних обновлений блога в формате Atom с одной записью:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
  <title>Мой блог</title>
  <subtitle>Самый лучший блог на свете</subtitle>
  <link href="http://example.org/"/>
  <updated>2003-12-13T18:30:02Z</updated>
  <author>
    <name>Иван Петров</name>
    <email>petrov@example.com</email>
  </author>
  <id>urn:uuid:60a76c80-d399-11d9-b91C-0003939e0af6</id>
  <entry>
    <title>Фотографии из Афганистана</title>
    <link href="http://example.org/2003/12/13/atom03"/>
    <id>urn:uuid:1225c695-cfb8-4ebb-aaaa-80da344efa6a</id>
    <updated>2003-12-13T18:30:02Z</updated>
    <summary>Я вернулся из Афганистана и выложил свои фотографии...</summary>
  </entry>
</feed>

См. также 
 RSS
 JSON feed
 FeedSync
 OData

Примечания

Ссылки 

 Atom: обзорные сведения для издателей и разработчиков
 GData — расширение Atom и RSS от Google.

 
Сетевые протоколы
Стандарты на основе XML